Suvaja je lahko:
 Suvaja, Blace (Srbija)
 Suvaja, Kruševac (Srbija)
 Suvaja, Varvarin (Srbija)
 Suvaja, Bosanski Petrovac (Bosna in Hercegovina)
 Suvaja, Bosanska Dubica (Bosna in Hercegovina)
 Suvaja (reka)